Brötzner ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Brötzner, Salzburger Landtagsabgeordneter 
 Josef Brötzner (* 1945), österreichischer Ringer